Трка на 200 метара у мушкој конкуренцији на 4. Светском првенству у атлетици на отвореном 1993. одржано је 17., 19. и 20. августа на стадиону „Готлиб Дајмлер“ у Штутгарту (Немачка).

Титулу освојену у Токију 1991. није бранио Мајкл Џонсон из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 71 такмичар из 56 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
   (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди на 200 метара за мушкарце пре почетка светског првенства 13. августа 1993. године:

Најбољи резултати у 1993. години 
Десет најбржих атлетичара 1993. године су пре почетка светког првенства (13. августа 1993.) заузимали следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 1993.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 17. августа 1993. године. У квалификацијама су учествовала 71 атлетичар који су били подељени у 9 група. Пласман у четвртфинале изборила су по 3 првопласирана из сваке групе (КВ) и 5 са најбољим резултатом (кв).,,

Четвртфинале 
Такмичење је одржано 19. августа 1993. године. Такмичари су били подељени у 4 групе. Пласман у полуфинале избориле су по 4 најбржа спринтера из сваке групе (КВ).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 19. августа 1993. године. Такмичари су били подељени у 2 групе. Пласман у финале обезбедиле су по 4 првопласирана спринтера из сваке групе (КВ).,,

Финале 
Такмичење је одржано 20. августа 1993. године у 20:40.,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 1993. на сајту WA
 Комплетни резултати трке на 200 м на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1993.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном